Антонина Антоновна Баева () — русская советская поэтесса, педагог.

Биография
Антонина Антоновна Баева родилась 25 декабря 1928 года в селе Большое Приютное  Большеприютинского сельсовета Петуховского района Ишимского округа Уральской области, ныне село — административный центр Приютинского сельсовета Курганской области.

Её детство прошло в этом районе по разным сёлам (Малое Приютное, Тёплое, Петушки, Жидки, Новое Ильинское и Пеньковка). Её отец, Антон Васильевич Баев, работал колхозным и сельским председателем. Антонина училась 5-7 классах в с. Больше-Приютном, жила у деда и дядьёв. Её мать умерла в 1937 году.

Окончила при Петуховском городском отделе народного образования 8-ми месячные курсы. Экстерном окончила Петуховское педагогическое училище (за три семестра сдала все экзамены за четырёхгодичный курс).

С 17 лет работала учителем начальных классов в школе пос. Курорт «Озеро Медвежье». С 1949 года училась в Ишимском учительском институте. Вечерами работала на одной из кафедр института. После его окончания в 1951 году два года преподавала русский язык и литературу в школе с. Шаблыкино Шаблыкинского сельсовета Ишимского района Тюменской области.

С 1952 года член КПСС.

С 1952 года инвалид 1 группы. Ей все труднее приходилось передвигаться, пока тяжелая болезнь не приковала Антонину Баеву на всю жизнь к постели.

С 1953 года жила в городе Кургане. Доучилась заочно в Курганском педагогическом институте. С 1953 года работала в школе № 11 учителем русского языка. В ноябре 1956 года Антонина Антоновна была уволена с формулировкой «за профнепригодность, за незнание своего предмета». Позднее сама Баева объяснила этот факт тем, что коллегам было тяжело видеть её — инвалида.

С 1962 года член Союза писателей СССР.

В 1965 году вместе с семьёй переезжает в город Курск, а в 1967 году — в Краснодар.

С 1970 года Антонина Антоновна с дочерью Верой Михайловной (род. 1955) проживали в городе Сочи.

В последние годы жизни А.А. Баева жила в Москве.

Антонина Антоновна Баева умерла 14 июля 1999 года. Похоронена  Московской области.

Творчество 
В 1958 году А.А. Баева впервые опубликовала своё стихотворение «Постарело лето» в ставропольской газете. Первые стихи А. Баевой появились в печати в 1958—1959 годах на страницах городской газеты «Ишимская правда». Антонина занималась в литобъединении им. П. Ершова при редакции.

В 1961 в издательстве газеты «Советское Зауралье» вышла первая книга стихов «Впереди перегоны».

Её произведения отличаются жизнелюбием и стойкостью, искренностью и душевностью. Образ русской природы, русской действительности, традиций — неотъемлемая часть её творчества. Много стихов написала, тоскуя о родных местах от невозможности приехать.

Став инвалидом А.А. Баева боролась и примером во многом служил подвиг Николая Алексеевича Островского. Его жажда жизни, стремление остаться в строю невзирая на недуги, давали силы. Многое Антонине Антоновне дало посещение музея Островского в городе Сочи, общение с теми, кто знал и помнил писателя.

Среди её произведений много стихов для детей.

Материалы творческой деятельности за 1961—1979 гг. хранятся в Государственном казённом учреждении «Государственный архив Курганской области».

Награды и премии 
 Премия Ленинского комсомола — за поэму «Твой вечный бой», посвящённой памяти Н.А. Островского (1979 год)
 Премия им. Н.А. Островского (Краснодарский крайком ВЛКСМ, 1979 год)

Сочинения 
Стихотворения А.А. Баевой с 1958 года стали появляться на страницах газет «Ишимская правда», «Молодой ленинец», «Советское Зауралье», в журнале «Урал». Опубликованы в антологии «Русская советская поэзия Урала» (1983). Выходили отдельными сборниками.

Примечания 

Члены КПСС
Инвалиды
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей России
Персоналии:Ишим
Персоналии:Ишимский район
Выпускники Курганского государственного университета
Персоналии:Курск
Персоналии:Краснодар
Поэты СССР
Поэты Сочи
Персоналии:Москва
Детские поэты
Русские поэты